Grupp 7 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 var en kvalificeringsgrupp för VM 2010 i Sydafrika. Gruppen innehöll Frankrike, Rumänien, Serbien, Litauen, Österrike och Färöarna.

Gruppen vanns av Serbien, som kvalificerade sig till VM 2010. Tvåan Frankrike gick vidare till playoff-spelet, där de senare slog ut Irland och gick till VM även de.

Tabell 
{|
|-
| 

| 

|}

Resultat

Externa länkar

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa)